Нога́йский райо́н — административно-территориальные единицы и муниципальные образования:

 Ногайский район — район в Дагестане.
 Ногайский район — район в Карачаево-Черкесии.
 Ногайский район — название Приморского района Запорожской области Украины до 1962 года.